Le royaume d'Aryvandaar est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

L'un des premiers royaumes elfiques de Féérune, Aryvandaar était la patrie des elfes dorés, située dans la Haute-Forêt. Après l'arrivée au pouvoir du clan Vyshaan, Aryvandaar commence une politique d'expansion agressive qui est une des causes des Guerres de la Couronne.

À la suite de la quatrième Guerre de la Couronne et le bannissement des Ilythiiri par Corellon Larethian, la Cour Elfique est proclamée. Les débats organisés par Corellon aboutiront à la mise en accusation du clan Vyshaan. Ceux-ci initieront alors la cinquième et dernière Guerre de la Couronne, qui s'achève par le chute du royaume des elfes du soleil et l'abandon (provisoire) de la Haute-Forêt.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés